Віктор Крон, Віктор Фріц-Крон (швед. Victor Fritz-Crone; нар. 31 січня 1992, Естерокер, Швеція), також відомий як Vic Heart — шведський співак і гітарист.
 Мікаель Крон-Делі (дан. Michael Krohn-Dehli, нар. 6 червня 1983, Копенгаген) — данський футболіст.

 Крон (Ессонн) (фр. Crosne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн.